Abid Hamid Mahmud - generale e politico iracheno
 David Hamid - vescovo anglicano britannico
 Dina bint 'Abd al-Hamid - accademica egiziana
 Mohsin Hamid - scrittore pakistano
 Suleman Hamid - calciatore etiope, difensore

Pagine correlate 
 Abdul Hamid